Коринокарпус () — род деревянистых растений монотипного семейства Коринокарповые () порядка .

Распространение 

Ареал: Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату, Новая Каледония, восток Австралии и Новая Зеландия, включая остров Рауль и архипелаг Чатем.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные деревья. Листья очередные, более или менее скученные к концам побегов, простые, цельнокрайные, блестящие; прилистники внутричерешковые, опадающие.

Соцветия — конечные или реже пазушные, зонтиковидные тирсы. Цветки пятичленные. Чашелистики неравные, мясистые, лепестковидные. Плод — костянка. Семена крайне ядовитые.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016), род включает 5 видов:

Примечания

Литература 
 

Тыквоцветные
Флора Австралии и Океании
Семейства растений